Das Praktische Jahr ist Teil 

 der medizinischen Ausbildung, siehe Studium der Medizin#Praktisches Jahr
 der pharmazeutischen Ausbildung, siehe Pharmaziepraktikant
 der lebensmittelchemischen Ausbildung, siehe Staatsexamen#Lebensmittelchemie